Ambohitromby (Analamanga), een plaats en gemeente in het district Ankazobe in de Malagassische regio Analamanga
Ambohitromby (Bongolava), een plaats en gemeente in het district Fenoarivobe in de Malagassische regio Bongolava